Национальный чемпионат Эквадора по футболу Серия A 1981 () — 23-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Финальный этап

Ссылки 
 Чемпионат Эквадора на rsssf.com

1981
Эквадор
1981 год в Эквадоре